Poland ist der englische Name Polens. Weitere Bedeutungen:

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Poland (Indiana)
 Poland (Louisiana)
 Poland (Maine)
 Poland (Chautauqua County, New York)
 Poland (Herkimer County, New York)
 Poland (North Dakota), im Walsh County
 Poland (Ohio)
 Poland (Wisconsin)
 Poland Center (New York)
 Poland Center (Ohio)
 Poland Junction (Arizona)
 Poland Spring (Maine)

in Kiribati:
 Poland (Kiribati)

Personen:
 Alfred Poland (1822–1872), englischer Chirurg
 Chris Poland (* 1957), US-amerikanischer Rockgitarrist
 Christoph Poland (* 1949), deutscher Politiker (CDU)
 Franz Poland (1857–1945), deutscher Klassischer Philologe und Gymnasiallehrer

 Luke P. Poland (1815–1887), US-amerikanischer Politiker
 Warner Poland (* 1972), US-amerikanischer Musiker und Filmkomponist

Sonstiges:
 Poland-Syndrom, eine nach Alfred Poland benannte Fehlbildung der Brust
 Poland (Schiff), ein belgisches Passagier- und Frachtschiff

Siehe auch:
 Pohland
 Polland
 Boland
 Poland Township